

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Koroszczyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Koroszczyn – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Koroszczyn - osada wsi Koroszczyn w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol